Форматирование может означать:
  — разметка текста, а также процесс разметки текста.
 Форматирование диска — процесс разметки компьютерного диска.

См. также